Łagiewniki (gemeente), een landgemeente in het Poolse woiwodschap Neder-Silezië, in powiat Dzierżoniowski
 Łagiewniki (Neder-Silezië) (Heidersdorf), een dorp in de Poolse woiwodschap Neder-Silezië, in het district Dzierżoniowski, in de gemeente Łagiewniki
 Łagiewniki (gmina Grodziec), een dorp in de Poolse woiwodschap Groot-Polen, in het district Koniński, in de gemeente Grodziec
 Łagiewniki (gmina Pobiedziska), een dorp in de Poolse woiwodschap Groot-Polen, in het district Poznański, in de gemeente Pobiedziska
 Łagiewniki (gmina Sompolno), een dorp in de Poolse woiwodschap Groot-Polen, in het district Koniński, in de gemeente Sompolno
 Łagiewniki (gmina Suchy Las), een dorp in de Poolse woiwodschap Groot-Polen, in het district Poznański, in de gemeente Suchy Las
 Łagiewniki (Lublin), een dorp in de Poolse woiwodschap Lublin, in het district Lubelski
 Łagiewniki (Mazovië), een dorp in de Poolse woiwodschap Mazovië, in het district Płocki
 Łagiewniki (powiat Buski), een dorp in de Poolse woiwodschap Świętokrzyskie, in het district Buski
 Łagiewniki (powiat Inowrocławski), een dorp in de Poolse woiwodschap Koejavië-Pommeren, in het district Inowrocławski
 Łagiewniki (powiat Kielecki), een dorp in de Poolse woiwodschap Świętokrzyskie, in het district Kielecki
 Łagiewniki (powiat Kościański), een dorp in de Poolse woiwodschap Groot-Polen, in het district Kościański
 Łagiewniki (powiat Krotoszyński), een dorp in de Poolse woiwodschap Groot-Polen, in het district Krotoszyński
 Łagiewniki (powiat Radomszczański), een dorp in de Poolse woiwodschap Łódź, in het district Radomszczański
 Łagiewniki (powiat Sieradzki), een dorp in de Poolse woiwodschap Łódź, in het district Sieradzki
 Łagiewniki (powiat Wieluński), een dorp in de Poolse woiwodschap Łódź, in het district Wieluński
 Łagiewniki (powiat Włocławski), een dorp in de Poolse woiwodschap Koejavië-Pommeren, in het district Włocławski
 Łagiewniki (West-Pommeren) (Elvershagen), een dorp in de Poolse woiwodschap West-Pommeren, in het district Łobeski